SK est un code qui signifie :
 Slovaquie, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .sk
 SK est aussi utilisé pour désigner les véhicules en provenance de Slovaquie (SQ avait d'abord été choisi avant d'être abandonné).
 slovaque (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues,
 Saskatchewan, une province du Canada,
 SK désigne aussi la Colombie dans la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

SK est une abréviation qui peut signifier :
 Serial Killer,
 SK, un système de transport par câbles,
 SK Gaming, une équipe de sport électronique suédoise (cs1.6, WoW,...) abréviation de: "schroet kommando",
 SK Group, un chaebol (groupe industriel) sud-coréen fondé par Choi Jong-hyun,
 Sangguniang Kabataan, un conseil de la jeunesse dans un barangay aux Philippines,
 Script kiddie, pirates informatiques néophytes,
 Street King, une boisson énergisante lancée par le rappeur américain 50 Cent pour son projet "Street King Energy Drink" visant à nourrir un milliard d'Africains avec les fonds récoltés.
 Suicide Kill, une abréviation dans des jeux vidéo à la première personne tels que Minecraft, qui consiste à sauter dans le vide mais en faisant tomber aussi son adversaire.
 Swedish Krone soit Couronne suédoise en français
 Silent Keying ce qui signifie pour les radio-amateurs la mort d'un d'entre eux (la fin de ses transmissions (implicitement en morse))

Voir aussi 
 

Code